Причал может означать:

 Причал — специально оборудованное место у берега для швартовки судна или лодок с целью грузовых, пассажирских, ремонтных и прочих операций.
 Причал — посёлок в муниципальном районе «Печора» Республики Коми Российской Федерации.
 «Причал» — сценарий Геннадия Шпаликова, написанный в 1960 году.
 «Причал» — испанский телесериал.
 Универсальный узловой модуль «Причал» — один из модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), изготовленный РКК «Энергия».